Koin peut désigner :

Burkina Faso 
 Koin, la localité située dans le département de Toma au Burkina Faso
 Koin-Tansien, la localité située dans le département de Dissin au Burkina Faso

Guinée 
 Koïn, la ville de Guinée